Bramberg heißen folgende geographischen Objekte:

Orte:
 Bramberg (Ebern), Kirchdorf der Stadt Ebern, Landkreis Haßberge, Bayern
 Bramberg (Gemeinde Kremsmünster), Ortsteil von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich
 Bramberg am Wildkogel, Gemeinde im Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Bramberg (Gemeinde Stainz), Ortsteil von Stainz, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark
 Bramberg bei Neuenegg, Streusiedlung in der Gemeinde Neuenegg, Verwaltungskreis Bern-Mittelland, Kanton Bern
 Bramberg/St. Karli, Quartier im Stadtkreis Rechtes Reussufer von Luzern, Kanton Luzern; siehe Luzern#Stadtgliederung

Sonstiges:
 Bramberg, deutscher Name des Bramberk (787 m), Berg im Isergebirge im Okres Jablonec nad Nisou, Liberecký kraj, Tschechien
 Burg Bramberg (Haßberge), Höhenburgruine auf dem Gipfel des gleichnamigen Bergs (495 m) in den Haßbergen bei Hohnhausen, Gemeinde Burgpreppach, Landkreis Haßberge, Bayern